Rouached – comune dell'Algeria
 Rouached – comune del Marocco